BiH:
 Višnjevo (Gacko, BiH), naselje u oćini Gacko
 Višnjevo (Travnik, BiH), naselje u oćini Travnik

Crna Gora:
 Višnjevo (Plav, Crna Gora), naselje u oćini Plav